

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Гибель Гига в борьбе со вторгшимися киммерийцами. Взятие киммерийцами Сард (кроме цитадели). Ардис, сын Гига, присылает дары Ашшурбанапалу.
 652—618 — Царь Лидии Ардис, сын Гига. Ему удаётся очистить Лидию от киммерийцев. Борьба с греческими городами. Захват Приены. Лидия включает в свои пределы Фригию. Присоединение Троады.
 Началось восстание Шамаш-шум-укина, брата Ашшурбанапала.

Китай 
 8-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В 1 луне состоялся съезд князей и был заключён договор в Тао (его заключили посол чжоуского вана, князья Ци, Сун, Вэй, Лу, Сюй, Цао и чэньский наследник Куань). На съезде Сяо-ван был признан царём (в «Ши цзи» под 651 годом сказано, что чжухоу поставили Сян-вана). чжэнский князь просил вторичного договора.
 В 1 луне дисцы напали на Цзинь. В Чжоуяне появились белые зайцы, плясавшие на торговой площади.
 Весной цзиньцы напали на ди из-за Чун-эра. Согласно «Цзо чжуань», войска Ли Кэ разбили ди под Цайсаном, а летом потерпели от дисцев поражение (в «Чуньцю» упомянута только война летом).
 В Лу в 7 луне после великого жертвоприношения в храме предков туда внесли дощечку княгини Ай-цзян (толкователи «Чуньцю» порицали это).
 Младшая сестра Ли-цзи родила цзиньскому князю сына Дао-цзы (Чжо-цзы).
 Ли-цзи послала в Лян евнуха Чу с нефритовым кольцом, прося И-у вернуться.
 Жуны напали и сожгли восточные ворота столицы. Циский Хуань-гун послал на помощь Чжунсунь Цзю, который помог вану и восстановил стены (существование этого циского похода Л. С. Васильевым отвергается).
 сунский гун заболел. Наследник Цзы-фу стал уступать власть сводному старшему брату Му-и, но гун не согласился.

См. также

Примечания